Závody v synchronizovaném plavání se konaly v hlavním městě Maďarska Budapešti.

Sólo plavání

Duo plavání

Týmové volné plavání

Týmové kombinační plavání

Odkazy 
 Hlavní článek Mistrovství Evropy v plavání 2010
 Informace z anglické wikipedie
 Informace z idnes.cz

Mistrovství Evropy v plavání 2010